Троянів — російське й болгарське прізвище.

Персоналії  
 Троянов Олексій Олексійович (1848 — 1916) — російський хірург, засновник флебології в Росії. 
 Троянов В'ячеслав Платонович (1875 — 1918) — російський генерал, учасник Першої світової війни. 
 Ілля Троянов (н. 1965) — німецький письменник. 
 Троянов Лев Сергійович (1902 — 1984) — фахівець в області створення танків та самохідних артилерійських установок. 
 Троянов Михайло Федотович (н. 1931) — радянський та російський фізик. 
 Троянов Микола Олексійович (н. 1921) — радянський актор та режисер.

Троянова 
Троянова — жіноча форма прізвища Троянов. Відомі носії: * Троянова Гертруда Михайлівна (н. 1926) — радянська та російська співачка (сопрано), вокальний педагог. 
 Троянова Яна Олександрівна (н. 1973) — російська актриса.

Болгарські прізвища

Див. також 
 Троянів — село в Житомирській області України.
 Троянове — село в Україні, Новомиргородському районі Кіровоградської області. 
 Трояново